Ranelagh steht für:
 Ranelagh (Dublin), Wohngebiet im Süden von Dublin
 Ranelagh (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Viscount Ranelagh, englischer Adliger
 Katherine Jones, Viscountess Ranelagh (1615–1691), anglorirische Alchemistin 

Siehe auch:
 Ranelagh Gardens
 Rue du Ranelagh
 Jardin du Ranelagh